Winckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Winckelmann (1829–1887), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Frida Winckelmann (1873–1943), deutsche Politikerin und Pädagogin
 Frieda Kretschmann-Winckelmann, deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin
 Carl Georg Winckelmann (* 14. Dezember 1801, † 1. März 1875), deutscher Verleger, Sohn von Johann Christian Winckelmann sowie dessen Partner, später Nachfolger in der Leitung des Verlages Winckelmann & Söhne, Berlin. Vater von Max Winckelmann, der ihm in der Geschäftsführung dieses Verlages nachfolgte.

 Johann Christian Winckelmann (1766–1845), deutscher Verlagsbuchhändler in Düsseldorf und Berlin 

 Matthias Winckelmann (1941–2022), deutscher Jazzproduzent und -verleger

Institutionen mit Bezug zum Archäologen Johann Joachim Winckelmann:
 Winckelmann-Gesellschaft in Stendal
 Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
 Winckelmann-Medaille (DAI), Auszeichnung des Deutschen Archäologischen Instituts
 Winckelmann-Medaille (Stendal), Auszeichnung der Stadt Stendal
 Winckelmann-Museum in Stendal
 Winckelmannsprogramme der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin

Siehe auch:
 Winkelmann
 Winkelman